Э́ван Фрэнк Ла́йсачек (, , встречается Лисачек, Лысачек; 4 июня 1985, Чикаго) — американский фигурист, выступавший в одиночном катании, олимпийский чемпион 2010 года, чемпион мира по фигурному катанию (2009), двукратный чемпион США, двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира. По состоянию на июнь 2011 года занимал 18-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ИСУ).
В ноябре 2006 года олимпийский комитет США избрал его спортсменом месяца. С 2001 по 2003 года он проходил подготовку в Москве у Виктора Кудрявцева, в настоящее время тренируется в Лос-Анджелесе у Фрэнка Кэрролла.

Биография

Детство и юность 
Лайсачек родился в городе Чикаго, Иллинойс, а вырос в Нейпервилле. Его мать Таня (урожд. Санторо) работает учителем, а отец Дон — строительный подрядчик. По отцу Лайсачек чешского происхождения, по матери - итальянского; он православный христианин. У Эвана также есть старшая сестра Лаура и младшая Кристина, выступающая за национальную волейбольную сборную. В 2003 году Лайсачек с отличием окончил школу, получив несколько наград за выдающиеся успехи в учёбе.

Эван Лайсачек начал кататься в 8 лет. Бабушка, всегда мечтавшая выступать в шоу Ice Capades, подарила внуку коньки к Рождеству. Сначала он думал стать хоккеистом, поэтому мать отправила его с сестрой Лаурой на уроки фигурного катания, чтобы Эван научился кататься. Однако фигурное катание захватило Лайсачека. В 1996 году он выиграл чемпионат США среди новичков, в 1997 занял четвёртое место на юниорских олимпийских играх. Лайсачек не смог отобраться на чемпионат США среди новичков 1998 года, но выиграл его в 1999 (в тринадцать лет), а в следующем году победил на чемпионате США среди юниоров, хотя после короткой программы был лишь пятым.

Начало карьеры 

В сезоне 2000—2001 Лайсачек удачно выступил на этапах юниорского Гран-при по фигурному катанию, завоевав две серебряные медали, и отобрался на финал Гран-при среди юниоров. На дебютном чемпионате США среди взрослых спортсменов занял 12-е место. Лайсачек стал второй кандидатурой от США на чемпионат мира среди юниоров 2001 года, куда и отправился после того, как Райан Брэдли снялся из-за травмы. Лайсачек хорошо выступил в короткой и произвольной программах и занял второе место после другого американца Джонни Вейра. Таким образом, впервые с 1987 года США заняли первые два места на юниорском пьедестале почета.

В следующем сезоне он мало тренировался из-за травм, особенно перелома ребер. После событий 11 сентября 2001 года американская ассоциация фигурного катания отменила этап юниорского гран-при в Аризоне и не позволила молодым фигуристам участвовать в других этапах. Лайсачек снова занял 12 место на чемпионате США и не попал в команду на юниорский чемпионат мира. После этого Лайсачек сменил диету и режим тренировок. В сезоне 2002—2003 он снова завоевал медали на этапах юниорского Гран-при, попал в десятку на национальном чемпионате и участвовал в своём первом взрослом международном соревновании — чемпионате четырёх континентов.

Зимние Олимпийские игры 2010 

На зимних Олимпийских играх 2010 в Ванкувере, по итогам произвольной программы занял первое место, набрав 257,67 балла. Причем и в короткой, и в произвольной программах, поставленных на музыку русских композиторов-классиков, получил наивысшие в своей карьере оценки. Серебро и бронза достались Евгению Плющенко (256,36 балла) и Дайсукэ Такахаси (247,23 балла) соответственно. После Олимпиады объявил об уходе из спорта на неопределённый срок.

Попытки возвращения

2011 
В сентябре 2011 года решил вернуться с намерением выступить в Сочи, однако попытка оказалась неудачной из-за финансовых проблем. Он снял свою заявку на Skate America 2011 и Trophée Eric Bompard 2011.

2012 
В июне 2012 года появились новости, что Эван возвращается. Его цель — выступить на своей третьей Олимпиаде в Сочи. Однако за неделю до начала серии Гран-при он отказался от участия. В конце ноября 2012 Лайсачек перенёс операцию по удалению паховой грыжи. Он планировал выступить в январе 2013 на чемпионате США, однако за день до его начала снялся. Он также заявил, что тренирует в произвольной программе два четверных прыжка.

Результаты

После 2004 года 

 * — место в личном зачете/командное место

До 2004 года 

 N = Среди новичков; J = Юниорские соревнования; WD = Снялся с соревнований

См. также 
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 2006 — одиночное катание (мужчины)

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 

Фигуристы США
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2006 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2010 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2010 года
Олимпийские чемпионы от США